Трипле́т (от  — тройной) — многозначный термин.

 Триплет — набор из трёх объектов, система, состоящая из трёх частей; ср. пара.
 Триплет — третий экземпляр (обычно редкой вещи, в коллекционировании).
 Триплет в генетике — комбинация из трёх последовательно расположенных нуклеотидов в молекуле нуклеиновой кислоты;
 Триплет в фотографии (триплет Кука) — вид фотографического объектива, состоящего из трёх линз, отделённых друг от друга воздушными промежутками.
 Триплет в спектрографии — группа из трёх спектральных линий.
 Триплет в физике элементарных частиц (изотопический триплет, изоспиновый триплет) — вид изотопического мультиплета, группа из трёх элементарных частиц с близкими массами, одинаковыми спином и некоторыми другими характеристиками, но различными электрическими зарядами. Пример: нейтральный, положительно и отрицательно заряженные пи-мезоны.
 Триплет в астрономии — группа (система) из трёх галактик.
 Триплет в ювелирном деле — составной драгоценный камень, изготовленный из трёх фрагментов, вид искусственных ювелирных камней.
 Триплет в бильярде — удар с забитием шара в лузу с отскоком от двух бортов.
 Триплет — сотовые телефоны Motorola V300, V500, V600, а также неофициальное название платформы, которая применялась в этих телефонах и в их более поздних аналогах.
  — американский социальный психолог, создатель метода социально-психологического эксперимента.

См. также 
 3plet (триплет) — формат цифрового издания и дистрибуции музыкальных альбомов.